Partido de los Trabajadores de España puede referirse a los siguientes partidos políticos:

Partido de los Trabajadores de España - Unidad Comunista, fundado por Santiago Carrillo.

Partido de los Trabajadores (España), formado por la unificación del Partido del Trabajo de España (PTE) y la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT).